Blaby steht für:
 Blaby (Familienname)
 Blaby (Leicestershire), Dorf bei Leicester, Leicestershire, England
 Blaby District, Verwaltungsbezirk in Leicestershire, England
 Blaby (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus